Sommerau kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Sommerau – en  ort i Pommerns vojvodskap, Powiat malborski, se Ząbrowo (Stare Pole) 
 Ząbrowo (ort i Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap), Powiat iławski,

Tyskland 

 Sommerau, Trier-Saarburg – kommun i Landkreis , Rheinland-Pfalz, 

Robotskapade Polenförgreningar